Cronopio dentiacutus — вымерший вид примитивных млекопитающих из мелового периода. Единственный представитель рода , в популярных СМИ получивший название «саблезубая белка».

Описание 
Ископаемые остатки (череп и зубы; голотип MPCA PV 454, Museo Provincial Carlos Ameghino) найдены в Аргентине (Cipolletti, провинция Рио-Негро, Патагония). Общая длина около 20 см. Внешний вид этого животного (длинная морда с длинными клыками) можно сравнивать с саблезубой белкой Скратом из мультипликационного фильма «Ледниковый период». Предположительно, представители этого вида питались насекомыми. Глава группы исследователей палеонтолог Гильермо Ружье (Guillermo Rougier) из университета Луисвилля (University of Louisville, Луисвилл, Кентукки, США) оценивает возраст находки в 92 миллиона лет (Candeleros Formation, поздний мел). Новый вид отнесён к вымершему надотряду дриолестоиды (†Dryolestoidea), который рассматривается дальним родственником современных плацентарных и сумчатых.

Этимология 
Латинское название рода (Cronopio) исследователи дали зверю по имени хронопа — персонажа историй аргентинского писателя Хулио Кортасара.
Название вида в переводе с латинского означает «острозубый».

Значение 
Дриолестоиды известны по зубам и челюстям с юрского периода Северной Америки и Европы, но они процветали в Южной Америке до конца мезозойской эры и дожили до начала кайнозоя. Отдельные зубы и челюсти из позднего мелового периода Южной Америки предоставляют всё больше свидетельств того, что, по крайней мере, в западной Гондване к позднему меловому периоду дриолестоиды превратились в сильно эндемичные группы. Однако отсутствие позднемеловых остатков дриолестоидов затрудняло изучение их происхождения и ранней диверсификации. Cronopio является производным дриолестоидом, демонстрирующим зубные и черепные особенности, неизвестные какой-либо другой группе мезозойских млекопитающих, такие как однокорневые моляры, которым предшествуют двойные коренные зубы, укоренившиеся премоляры в сочетании с очень длинной мордой, чрезвычайно длинными клыками и признаками высокоспециализированной жевательной мускулатуры. С одной стороны, новое млекопитающее разделяет
производные черты представителей надсемейства с формами из юрского периода Лавразии, тогда как, с другой стороны, оно очень специализировано и указывает на эндемическую, разнообразную фауну дриолестоидов из мелового периода Южной Америки. Образец Cronopio являет только второй череп млекопитающего, известный для мелового периода Гондваны, который восполняет предыдущий пробел в 60 миллионов лет в палеонтологической летописи, и документирует всю черепную морфологию дриолестоида, обнаруживая неожиданное морфологическое и экологическое разнообразие нетрибосфеновых млекопитающих.

Примечания

Литература 
  (03 November 2011) DOI:doi:10.1038/nature10591 Supplementary information

Ссылки 
 
 
 
 

Млекопитающие мелового периода
†
Фоссилии, описанные в 2011 году
Ископаемая фауна Южной Америки
Вымершие млекопитающие
Фоссилии из меловых отложений Аргентины